Train de plaisir peut désigner
 train de plaisir (service ferroviaire) : un convoi spécial à prix réduit desservant une station balnéaire ou mis en service lors d'un événement particulier : fête, exposition, régates etc. 
 train de plaisir (film) : un film de 1936